Ржи́га () — чешская фамилия. Известные носители:

 Ржига, Богумил (1907—1987) — чешский детский писатель, сценарист, автор книги «Адам и Отка».
 Ржига, Вячеслав Фёдорович (1883—1960) — русский советский литературовед, филолог.
 Ржига, Милош (1958—2020) — чешский хоккеист и тренер.
 Ржига, Олег Николаевич (род. 1930) — доктор физико-математических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий.

Примечания